Okręty US Navy o nazwie USS "Flasher":
 Pierwszy "Flasher" (SS-249) był okrętem podwodnym typu Gato. Był w służbie w latach 1943-1946.
 Drugi "Flasher" (SSN-613) był okrętem podwodnym typu Permit. Był w służbie w latach 1966-1992.

Flasher